RVN est un sigle qui peut faire référence à :
 république du Viêt Nam (en anglais : Republic of Vietnam), de 1955 à 1975, plus communément appelée Viêt Nam du Sud ou Sud Viêt Nam ;
 code IATA de l'aéroport de Rovaniemi, en Finlande ;
 Ruud van Nistelrooy (né en 1976), footballeur international néerlandais ;
 radio Voix du Nord, une ancienne station de radio française disparue ;
 collectif « Rouge-Vert-Noir », un collectif d'indépendantistes martiniquais - du nom des trois couleurs de leur drapeau indépendantiste martiniquais.